Дже́йми Кинг (; 21 ноября 1973, Эдмонтон, Альберта, Канада) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции третьего и четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)(см. также )

Частная жизнь 
Работает вице-президентом по коммерческим кредитам в компании Servus Credit Union.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «команды Кюи» (Team Koe) 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу